Calfan ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Calfan (* 1990), französischer DJ und Produzent
 Nicole Calfan (* 1947), französische Schauspielerin und Schriftstellerin